Осовецкий сельский Совет — сельский Совет на территории Любанского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Осовецкий сельсовет включает 15 населённых пунктов:
 Заельное — деревня.
 Зеленки — деревня.
 Костеши — деревня.
 Криваль — деревня.
 Навгольное — деревня.
 Озломль — деревня.
 Осовец — агрогородок.
 Пекличи — деревня.
 Переспа — деревня.
 Пласток — деревня.
 Плюсна — деревня.
 Тройчаны — деревня.
 Трубятино — деревня.
 Чабусы — деревня.
 Яминск — деревня.

Производственная сфера 
СПК «Осовец-агро»

См. также 
 Любанский район

Примечания

Ссылки 
 Любанский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Любанского района